Ю́рий Ива́нович Алексе́ев (4 августа 1940, Находка, Приморский край — 15 июня 2013, Екатеринбург) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1999).

Биография 
В 1966 году окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова (курс В. И. Давыдова).  

Работал в Удмуртском государственном драматическом театре, Челябинском ТЮЗе, Екатеринбургском ТЮЗе и наконец в Свердловском театре драмы. Участвовал в постановках Камерного театра Музея писателей Урала, а также в Свердловской филармонии и Доме актера. Снимался в кино, озвучивал мультипликационные фильмы, принимал участие в дубляже.

Семья: женат, имеет дочь.  

Скончался 15 июня 2013 года в Екатеринбурге. Похоронен на Лесном кладбище.

Творчество

Роли в театре

Свердловский театр драмы 
 «Город на заре» А. Арбузова — Зяблик
 «Муж и жена снимут комнату» М. Рощина — Муж
 «Рядовые» — А. Дударева — Солянник
 «Страсти под крышей» по пьесе «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозёрова — Тимофей
 «Слуга двух господ» К. Гольдони — Труффальдино

Камерный театр 
  — «Каменный цветок» П. Бажова, режиссёр Вячеслав Анисимов — Дед-малахитчик
  — «Вечер» А. Дударева, режиссёр Евгений Ланцов — Гастрит
  — «Дядя Ваня» А. Чехова, режиссёр Евгений Ланцов — Телегин Илья Ильич

Фильмография 

  — Блокада — К. П. Пядышев
  — Семён Дежнёв — эпизод
  — Здесь твой фронт — эпизод
  — Иван Бабушкин — Гриша
  — Лиха беда начало —  Виктор Леонидович Гуляев, передовик обувной фабрики
  — Лётное происшествие — гость у Максима
  — Покушение на ГОЭЛРО — Филимонов, рабочий
  — Отряд специального назначения — Авраам Иванов
  — Команда «33» — отец Козина
  — Когда наступит день — эпизод
  — Шоколадный бунт — Антон Антонович, стоматолог
  — Распятые
  — Житие Александра Невского
  — Дикое поле — Фока
  — Детство Тёмы — эпизод
  — Постскриптум
  — Вверх тормашками — шахтёр
  — Ты есть… — мужчина за городом
  — Постскриптум (документальный)
  — И вечно возвращаться — сумасшедший
  — Казачья быль — отец Евпсихий
  — Империя под ударом
  — На полпути в Париж — посетитель бара
  — Привет, малыш! — эпизод
  — Правда о щелпах — эпизод
  — Сель — проводник в поезде
  — К вам пришёл ангел — эпизод
  — Бес в ребро, или Великолепная четвёрка — эпизод
  — Дело было в Гавриловке — Денис Кириллович
  — Кто в доме хозяин?
  — Дело было в Гавриловке 2 — сторож
  — Серебро — Валентин
  — Важняк — Полищук, ветеран
  — Золото — пожилой

Озвучивание мультфильмов 
  — Я вас слышу

Признание и награды 
 1999 — Заслуженный артист Российской Федерации — За заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Алексеев на сайте KM.RU

Выпускники Саратовской театральной школы
Персоналии:Свердловский государственный академический театр драмы
Похороненные на Лесном кладбище (Екатеринбург)